Ungnade bezeichnet

 das Gegenteil der Gnade
 den Ortsteil Ungnade der Gemeinde Papenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 den Ortsteil Alt Ungnade der Gemeinde Levenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den Ortsteil Neu Ungnade der Gemeinde Hinrichshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Ungnad